Фиррао () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фиррао, Джузеппе (1670—1744) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Фиррао, Джузеппе (1736—1830) — итальянский кардинал, доктор обоих прав.